Хандальский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Хандальский сельсовет — в Абанском районе Красноярского края.
 Хандальский сельсовет — в Тасеевском районе Красноярского края.